Gilów (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Biłgorajski
 Gilów (Lubusz), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Strzelecko-Drezdenecki
 Gilów (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Dzierżoniowski
 Gilów (Święty Krzyż), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Skarżyski